Алекса́ндр Васи́льевич Шульги́н (род. 29 марта 1951) — советский и российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол России в Нидерландах и постоянный представитель России в ОЗХО по совместительству с 15 сентября 2015 года.

Биография 
Родился в 1951 г.

В 1973 г. окончил МГИМО МИД СССР. Владеет французским и английским языками.

На дипломатической службе МИД с 1973 г. Работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом.
 В 1998—2003 годах — генеральный консул Российской Федерации в Марселе и Монако.
 В 2003—2006 годах — заместитель директора Первого Европейского департамента МИД России.
 С 21 апреля 2006 по 16 сентября 2009 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Сенегале и Гамбии (по совместительству).
 С 16 сентября 2009 по 2 октября 2012 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Люксембурге.
 В 2013—2015 годах — директор Первого Европейского департамента МИД России.
 С 15 сентября 2015 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Нидерландах и постоянный представитель Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.

Семья 
Женат, имеет сына и дочь.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (28 июня 2016) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу
 Орден Дружбы (12 февраля 2021) — За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (30 декабря 1995)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (29 июля 2002)
 Чрезвычайный и полномочный посол (6 марта 2007)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Посольства России в Нидерландах

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Сенегале
Послы Российской Федерации в Гамбии
Послы Российской Федерации в Люксембурге
Послы Российской Федерации в Нидерландах
Главы департаментов МИД России
Организация по запрещению химического оружия